Martin Latka ist der Name folgender Personen:

* Martin Latka (Footballspieler) (* 1982), deutscher American-Football-Spieler
 Martin Latka (Fußballspieler) (* 1984), tschechischer Fußballspieler